Ljestvice i sastavi liga liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2016./17.

Federacija BiH

MŽNL Herceg-bosanske i Zapadnohercegovačke županije 

 Izvori: 
 ŽNS Hercegbosanski, MŽNL  
 ŽNS Hercegbosanski  
 Junak Srđevići

ŽNL Hercegovačko-neretvanske županije 

 Izvori:  
 ŽNS Hercegovačko-neretvanski, ljestvica  
 ŽNS Hercegovačko-neretvanski, ljestvica, wayback 
 ŽNS Hercegovačko-neretvanski

1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

 
 Izvori: 
 NS Posavske županije  
 Posavinasport

ŽNL Sarajevo 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Sarajevo

Skupina A 

 Izvori: 
 NS Sarajevske županije, ŽNL skupina A

Skupina B 

 Izvori:  
 NS Sarajevske županije, ŽNL skupina B{|

Za prvaka lige 

 Izvori:  
 sport1.ba 
  NS Sarajevske županije

1. ŽNL Županije Središnja Bosna 

 Izvori:  
 NS Županije Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona

1. ŽNL Tuzlanske županije 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori:  
 NS Tuzlanske županije (kantona), 1. ŽNL (1. KL)  
 NS Tuzlanske županije (kantona), 1. liga rezultati  
 brckosport.net, 1. liga TK  
 brckosport.net, 1. liga TK 2016./17., rezultat  
 Posavina sport, 1. kntonalna liga TK

ŽNL Unsko-sanska 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Unsko-sanskog kantona

 Izvori:  
 NS Unsko-sanske županije

ŽNL Zeničko-dobojska 

 Izvori:  
 ŽNS Zeničko-dobojski  
 sportzdk.ba

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2016-17
 4